MFTP:

 Multisource File Transfer Protocol.
 Multicast File Transfer Protocol.